2 miejscowości w Polsce:
 Krzykowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Wolbórz
 Krzykowice – kolonia w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Łęczyce